Een verkeersweg:
 N42 (België)
 N42 (Frankrijk)